Newsam ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Newsam (1809–1864), US-amerikanischer Zeichner und Lithograph
 Bartholomew Newsam († 1593), Hofuhrmacher von Elisabeth I., Königin von England
 Frank Newsam (Sir Frank Aubrey Newsam GCB KBE CVO MC; 1893–1964) 
 Peter Newsam (Sir Peter A. Newsam; * 1928), englischer Pädagoge

Siehe auch:
 Newsom
 Newsome